Машкевич — прізвище:
 Машкевич Богуслав Казимеж (рік народження невідомий — близько 1649) — польський мемуарист;
 Машкевич Дмитро Федорович ( 1871 — рік смерті невідомий) — член III Державної думи від Херсонської губернії, священик;
 Машкевич Ерна Іванівна (1904—1989) — російська акторка;
 Машкевич Олег Львович (1925—1996) — український майстер художнього ткац­­тва.
 Машкевич Олександр Антонович ( 1954) — казахстанський підприємець-олігарх, мільярдер, який живе в Тель-Авіві;
 Машкевич Стефан Володимирович ( 1971) — доктор фізико-математичних наук (2005), дослідник історії міста Київ.
Прізвища